Thomas Ford puede referirse a:

Thomas Ford, político estadounidense.
Thomas Carlyle Ford (Tom Ford), diseñador estadounidense.
Thomas Ford, (1580-1648) compositor del barroco inglés.